Benny Nielsen (pływak) – duński pływak. Srebrny medalista na IO 1988.
 Benny Nielsen (piłkarz) – duński piłkarz, reprezentant kraju. Zawodnik m.in. Anderlechtu i AS Saint-Étienne.